Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet a szovjet Galina Kulakova nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05